Domisław – staropolskie imię męskie 
 Domisław – wieś w województwie pomorskim, w powiecie człuchowskim, w gminie Czarne